164 rok naszej ery
 164 rok przed naszą erą
 164 liczba naturalna
 galaktyka NGC 164
 planetoida (164) Eva
 droga wojewódzka nr 164
 linia kolejowa nr 164
 164 Pułk Piechoty
 164 Pułk Piechoty (4 Hanowerski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 164 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 Alfa Romeo 164
 filatelistyka: blok 164 - XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina